III Летние Европейские юношеские Олимпийские дни () — третьи летние региональные международные комплексные спортивные соревнования в рамках Европейских юношеских Олимпийских дней для молодых европейских спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Мероприятие прошло с 9 по 14 июля 1995 года в Бате, Великобритания. В состязаниях приняли участие 1709 атлетов из 40 европейских стран.

Спортивные дисциплины 
В рамках III Летних Европейских юношеских Олимпийских дней было разыграно 275 комплектов медалей в 10 видах спорта: баскетбол, велоспорт, волейбол, гандбол, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, футбол, хоккей на траве. По сравнению с предыдущими летними соревнованиями, из списка мероприятия исключён теннис, вместо которого появился гандбол.

  Баскетбол
  Велоспорт
  Волейбол
  Гандбол

  Дзюдо
  Лёгкая атлетика
  Плавание

  Спортивная гимнастика
  Футбол
  Хоккей на траве

Страны-участницы 
В III Летних Европейских юношеских Олимпийских днях приняли участие 1709 спортсменов из 40 европейских стран.

 
 
 
  Белоруссия
 
 
 
 

 
 
  Грузия

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Итоговая таблица

Летние европейские юношеские Олимпийские дни 1995
1995
Спорт в Европе в 1995 году